AEIOU steht für:
 A.E.I.O.U., ein Wahlspruch
 A.E.I.O.U. (Salzburg), ein 2001 geschaffenes Kunstwerk in Salzburg von Anselm Kiefer
 A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe (2022), Film von Nicolette Krebitz 
 AEIOU, Nachschlagewerk des österreichischen Kulturinformationssystems, siehe Österreich-Lexikon
 Arbeitsfähigkeit erhalten für Individuen, Organisationen und Unternehmen, ein österreichisches EQUAL-Projekt im Rahmen des europäischen Sozialfonds
 AEIOU-Kriterien (aufbauend, existieren, implementierbar, offengelegt, unabhängig) für offene Standards
 AEIOU, ist das Meldeschema der Schweizer Armee (A=Wann, E=Wer, I=Wie, O=Wo, U=Umwelt)
 A-E-I-O-U-Schema, Klassifikationsschema für praktische Kommunikationsanalysen mit den Dimensionen A = Attribute, E = Einstellungen, I = Intentionen, O = Objekte, U = Umstände

Siehe auch:
 a, e, i, o, u, die fünf Vokale des lateinischen Alphabets

AEIOU